Wäger ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Wäger (1883–1956), deutscher Offizier, zuletzt General der Infanterie im Zweiten Weltkrieg
 Christoph Wäger (* 1965), deutscher Jurist und Richter am Bundesfinanzhof
 Dirk Wäger (* 1959), deutscher Schauspieler, Synchron- und Hörspielsprecher
 Elisabeth Wäger-Häusle (1942–2019), österreichische Autorin
 Hermann Wäger (1883–1942), deutscher Politiker
 Irmtraut Wäger (1919–2014), deutsche Entwicklungshelferin und Menschenrechtlerin
 Lorenz Wäger (* 1991), österreichischer Biathlet
 Philipp Wäger (* 2000), deutscher Handballspieler
 Roman Wäger (* 1963), Schweizer Eishockeyspieler
 Rudolf Wäger (1941–2019), österreichischer Architekt

Siehe auch:
 Waeger
 Weger